Mainland è il nome di due isole:

 Mainland nelle Isole Orcadi, chiamata raramente Pomona
 Mainland nelle Isole Shetland